Манохин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Иммануил, означающего по-древнееврейски «с нами бог» .

Известные носители

А  
 Манохин, Александр Николаевич (1920—1995) — советский лётчик.
 Манохин, Анатолий Иванович (1937—1992) — советский учёный-металлург, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Государственной премии СССР.

В 
 Манохин, Валентин Александрович (1940—2018) — советский и российский танцовщик, балетмейстер и педагог, киноактёр.
 Манохин, Василий Михайлович (1923—2017) — советский и российский юрист, профессор кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной юридической академии, заслуженный деятель науки РСФСР.

И, Н, Ф 
 Манохин, Игорь Викторович (род. 1962) — российский историк, полковник, кандидат наук.
 Манохин, Николай Фёдорович (1855—1915) — артист балета, в 1881—1883 годах выступал в Мариинском театре, в 1883—1898 годах — в Большом театре, режиссёр по балетной части Нового театра (1898—1907), в 1902—1907 — Большого театра, сын Фёдора Николаевича.
 Манохин, Фёдор Николаевич (1820—1902) — артист Императорских театров, балетмейстер, педагог, руководитель Московского императорского театрального училища в 1846—1850 и 1858—1869 годах.

Манохина 
 Манохина, Мария Фёдоровна — русская балерина, дочь и ученица Фёдора Николаевича.

Примечания